Le  Championnat d'Asie et d'Océanie de volley-ball féminin des moins de 20 ans a lieu du 20 au  à Taipei (Taïwan).

Équipes participantes

Composition des poules

Phase préliminaire

Poule A

Résultats

Classement

Poule B

Résultats

Classement

Phase finale

Places 1 à 4

Places 5 à 8

Places 9 à 11

Distinctions individuelles 
Meilleure joueuse (MVP) : Yuki Kawai 
Meilleure marqueuse : Ting Chen Shih 
Meilleure attaquante : Ting Chen Shih 
Meilleure serveuse : Joo Yea Na 
Meilleure contreuse : Yang Junjin 
Meilleure passeuse : Yuki Kawai 
Meilleure libero : Kotoe Inoue

Classement final 

Moins de 20 ans 2008
Volley-ball féminin moins de 20 ans
Volley-ball féminin moins de 20 ans
Volley-ball féminin moins 20 2008
Volley-ball Asie Océanie Feminin moins 20 2008
Asie Océanie féminin moins de 20 ans 2008
Asie Océanie Feminin moins 20 2008
2008 à Taïwan
Sport en septembre 2008
Asie, féminin, 20, 2008